Kis Jenő
 Kis Jenő (1942) pedagógus, oktatástechnológus

Kiss Jenő

 Kiss Jenő (1860–1902) polgári iskolai rajztanár, pedagógiai szakíró
 Kiss Jenő (1883–1940) filmdramaturg
 Kiss Jenő (1886–1938) ügyvéd, szociáldemokrata politikus
 Kiss Jenő (1889–1978) evangélikus teológus
 Kiss Jenő (1912–1995) erdélyi magyar költő
 Kiss Jenő (1920–1982) evezős
 Kiss Jenő (1926–2006) író
 Kiss Jenő (1926–1991) labdarúgó (Dorog, Bp. Dózsa)
 Kiss Jenő (1933–2003) könyvtáros, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója
 Kiss Jenő (1933) építészmérnök
 Kiss Jenő (1943) nyelvész, az MTA tagja
 Kiss Jenő (1943) Szinnyei József-díjas erdélyi könyvtáros
 Kiss Jenő (1944) színész
 Kiss Jenő Mikola-díjas pedagógus
 Kiss Jenő (1972) testépítő világbajnok

hasonló nevűek
 Kiss Jenő Ferenc (1959) szobrász